Husqvarna puede referirse a:

 Husqvarna, antiguo nombre de la localidad sueca de Huskvarna, sede original de la empresa armamentística.
 Husqvarna, empresa militar sueca fundada en 1689, fabricante de mosquetes para el ejército sueco. De la casa matriz surgieron diferentes ramificaciones que en la actualidad continúan su actividad como empresas independientes o integradas dentro de otros grupos:
 Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, matriz dedicada a la manufactura de armamento.
 Husqvarna, fabricante de motocicletas para motocross y enduro, perteneciente al grupo KTM desde 2013.
 Husqvarna AB, fabricante de motosierras y equipamiento de jardinería y construcción. Desde el 1 de julio de 2006 es una empresa independiente resultante de un proceso de spin-off llevado a cabo en el grupo Electrolux, mediante el cual, la división Outdoor se segregó del grupo que la había adquirido en 1978.
 Husqvarna Viking: Máquinas de coser.